«Metamorphosis» — шостий студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 24 березня 2009.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Альбоми Interscope Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2009
Альбоми альтернативного року
Рок-альбоми